Данза́нов — бурятская фамилия.

 Известные носители 
 Данзанов, Аюша Бимбаевич (1936—2015) — советский бурятский музыкант.
 Данзанов, Бадма Цыренович (1923—1992) — чабан, Герой Социалистического Труда СССР.